Leerlaufverlust steht für

 den Leerlaufverlust (Elektrotechnik) in Bezug zu elektrischen Maschinen
 Umgangssprachlich für den Leistungsverbrauch im Bereitschaftsbetrieb (Standby-Betrieb)